Ел Пиноле има више значења:

 Ел Пиноле (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пиноле (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику